Mussajew ist der Familienname folgender Personen:

 Älnur Mussajew (* 1954), kasachischer Generalmajor
 Leon Narimanowitsch Mussajew (* 1999), russischer Fußballspieler
 Wadim Scharafidinowitsch Mussajew (* 1993), russischer Boxer